Pfaffengut steht für:
 Kirchengut, historischer Gutshof zur Versorgung eines Pfarrers und seiner Familie

 Pfaffengut (Plauen), Gemarkung in Plauen, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pfaffengut

Pfaffengut ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Pfaffengut, deutscher Eishockeyspieler